Gavel ist der Familienname folgender Personen:

 Gavel (Adelsgeschlecht)

 Anton Gavel (* 1984), slowakischer Basketballspieler
 Henri Gavel (1880–1959), französischer Romanist, Hispanist, Okzitanist und Baskologe

Gavel ist das englische Lehnwort für einen Auktions- oder Richterhammer, der zur Versammlungsleitung und im Wappen der Rednervereinigung Toastmasters verwendet wird

Siehe auch
 Gaffel